Theodor-Heuss-Ring steht für:
 Theodor-Heuss-Ring (Kiel)
 Theodor-Heuss-Ring (Köln)
 Theodor-Heuss-Ring (Wiesbaden)